Södra hamnen eller Södra hamn kan avse
Södra hamnen, Helsingborg
Södra hamnen, Helsingfors
Södra hamn, Luleå

Se även
Sydhamnen
Söderhamn